Der Ortsname Deisswil bezeichnet zwei Ortschaften im Kanton Bern, Schweiz:

 die Gemeinde Deisswil bei Münchenbuchsee
 die Ortschaft Deisswil (Stettlen)